Stalzer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Stalzer (1878–1940), österreichischer Porträtmaler 
 Josef Stalzer (1880–1914), österreichischer klassischer Philologe
 Lindsay Stalzer (* 1984), US-amerikanische Volleyballspielerin